Bosznia-Hercegovina
Bosanski Osredci falu Bihács községben, az Una-Szanai kantonban

 Horvátország
Osredci falu Gračac községben, Zára megyében

 Szerbia
Osredci falu Brus községben, a Rašai körzetben